On Secret Service – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
On Secret Service – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Bartlett
On Secret Service – film del 1933 diretto da Arthur B. Woods